Риверланд има више значења:
 Риверланд (Минесота)
 Риверланд (Флорида)